Ntawukuriryayo peut désigner :
Dominique Ntawukuriryayo, homme politique rwandais, ancien préfet, condamné par le TPIR pour son implication dans le génocide
Jean Damascène Ntawukuriryayo (1961-), homme politique rwandais, vice-président de l'Assemblée nationale, ancien ministre et candidat à l'élection présidentielle rwandaise de 2010